Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Bettina Fulco e Nicole Jagerman che hanno battuto in finale Sandra Cecchini e Patricia Tarabini 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Brenda Schultz /  Caroline Vis (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (finale)

 Karin Kschwendt /  Wiltrud Probst (primo turno)
 Bettina Fulco /  Nicole Jagerman (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1991